AltaVista – motore di ricerca
 Alta Vista – comunità non incorporata della California
 Alta Vista – città dell'Iowa
 Alta Vista – città del Kansas
 Alta Vista Township – comune del Minnesota
 Altavista – comune della Virginia